Nederland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. Het was de elfde deelname van het land en de eerste sinds 2014. Louis van Gaal was de bondscoach. Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië in een strafschoppenreeks.

Kwalificatie 

Nederland werd op 7 december 2020 ingedeeld in groep G van de kwalificatiereeks, met Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. Bij de start van de kwalificatie was Frank de Boer de bondscoach. De eerste wedstrijd werd op 24 maart 2021 uit tegen Turkije gespeeld. Mede door een hattrick van Burak Yılmaz ging die wedstrijd met 4–2 verloren. Drie dagen later zorgden doelpunten van Steven Berghuis en Luuk de Jong wel voor een zege op Letland in de Johan Cruijff ArenA en op 30 maart 2021 boekte Nederland een 7–0 overwinning op bezoek bij Gibraltar. Nadat Nederland in juni door Tsjechië werd uitgeschakeld in de achtste finales van het EK 2020, stopte De Boer als bondscoach en werd hij opgevolgd door Van Gaal. De eerste wedstrijd onder leiding van Van Gaal werd op 1 september 2021 in Noorwegen gespeeld. Er werd met 1–1 gelijkgespeeld. Na ruime thuiszeges op Montenegro (4–0) en Turkije (6–1) kwam Nederland op koers voor plaatsing voor het eindtoernooi. In oktober wist Nederland wederom tweemaal te winnen, ditmaal tegen Letland (0–1) en Gibraltar (6–0). Oranje kon zich op 13 november verzekeren van deelname aan de WK-eindronde door de uitwedstrijd in Montenegro te winnen. In de laatste tien minuten wist Montenegro echter twee keer te scoren, waardoor het duel in een 2–2 gelijkspel eindigde. In de slotwedstrijd, thuis tegen concurrent Noorwegen, moest Nederland minstens gelijkspelen om plaatsing voor het WK af te dwingen. Dat lukte, want treffers van Steven Bergwijn en Memphis Depay zorgden voor een 2–0 winst in Stadion Feijenoord.

Bij alle wedstrijden was er wegens de coronacrisis een beperkt aantal toeschouwers aanwezig. Bij de eerste en de laatste wedstrijd van de kwalificatiereeks waren er geen toeschouwers toegestaan. Nederland scoorde in 10 groepswedstrijden 33 keer. Alleen Engeland en Duitsland scoorden vaker in de groepsfase.

Wedstrijden

Eindstand groep G

Spelersstatistieken 
Gedurende de kwalificatiecampagne kwamen er 34 spelers in actie namens Nederland. Memphis Depay, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong en Davy Klaassen kwamen in alle wedstrijden in actie. Tijdens de kwalificatiereeks debuteerden Ryan Gravenberch, Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Devyne Rensch en Noa Lang in het nationale elftal, terwijl Steven Berghuis, Guus Til en Cody Gakpo hun eerste interlanddoelpunten maakten. Depay werd met twaalf doelpunten de topscorer van het gehele Europese kwalificatietoernooi.

Eindtoernooi 

Bij de loting in Doha op 1 april 2022 werd Nederland ingedeeld in groep A, met gastland Qatar, Senegal en Ecuador. De selectie kwam op 14 november 2022 bij elkaar bij de KNVB Campus ter voorbereiding van het wereldkampioenschap en reisde een dag later af naar Qatar, waar het verblijft in Doha. De eerste wedstrijd van Nederland staat gepland op 21 november, tegen Senegal in Doha.

Selectie en statistieken 
Op 21 oktober 2022 werd een 39-koppige voorselectie bekend gemaakt. Van die 39 spelers zaten er 26 in de definitieve selectie, die op 11 november 2022 bekendgemaakt werd. Ten opzichte van de voorselectie vielen Mitchel Bakker, Sven Botman, Brian Brobbey, Jasper Cillessen, Jordy Clasie, Mark Flekken, Ryan Gravenberch, Arnaut Danjuma, Donyell Malen, Devyne Rensch, Pascal Struijk, Guus Til en Micky van de Ven af voor de definitieve selectie.

Xavi Simons is met 19 jaar de jongste speler in de selectie en samen met Jeremie Frimpong en Andries Noppert de enige drie spelers die voorafgaand aan de WK-eindronde nog nooit een interland speelden. Remko Pasveer is met 39 jaar de oudste speler in de selectie. Daley Blind is met 32 jaar de oudste veldspeler, had met 94 interlands al de meeste interlands gespeeld in de selectie en is samen met Memphis Depay en Stefan de Vrij de enige drie spelers die al eens eerder actief waren op een wereldkampioenschap.

Stand groep A

Wedstrijden

Groepsfase 

Man van de wedstrijd:
 Cody Gakpo

Man van de wedstrijd:
 Davy Klaassen

Man van de wedstrijd:
 Frenkie de Jong

Achtste finale 

Man van de wedstrijd:
 Denzel Dumfries

Kwartfinale 

2022
Land op het wereldkampioenschap voetbal 2022